Dębnica ist der Name folgender Orte in Polen:
 Dębnica (Przygodzice)
 Dębnica (Kłecko)
 Dębnica (Kazanów)
 Dębnica (Prusice), Ritterhof (Dambitsch), Kreis Militsch/Schlesien
 Dębnica (Udanin), Taubnitz, Kreis Neumarkt/Schlesien
 Dębnica (Człuchów), Damnitz, Kreis Schlochau/Pommern
 Dębnica Kaszubska, Rathsdamnitz, Kreis Stolp/Pommern

Siehe auch:
 Damitz (Fluss), Damitz, Nebenfluss der Persante